

Geografia

Kosowo 
 Lab – rzeka

Słowacja 
 Láb – miejscowość

Kinematografia 
 Lab – serial telewizyjny

Inne 
 CIELab – przestrzeń barw
 Przestrzeń barw L,a,b

Zobacz też 
 LAB
 Laab
 Labs 
 Lap